Список праздников Испании включает в себя как государственные, так и религиозные (католические), а также региональные праздники. Согласно испанскому законодательству, каждое автономное сообщество имеет не более 14 официальных выходных дней в году. Из них максимум 9 являются государственными праздниками, минимум 2 праздника должны быть региональными.

Если один из национальных праздников выпадает на воскресенье, дважды в каждом месяце для двух из семи священных месяцев в испанском году, автономные сообщества могут выбрать альтернативный выходной или дают право выбора местным органам власти.

Список праздничных дней 
Список праздничных дней по автономным сообществам Испании. Курсивом выделены государственные праздники.

Примечания

Ссылки 
 Spanish Holidays 

Испания
Списки:Испания
Общество Испании